Kaller ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kaller (1898–1961), deutscher Organist und Hochschullehrer
 Kim Kaller (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Martina Kaller-Dietrich (* 1963), Historikerin und Lateinamerikanistin
 Maximilian Kaller (1880–1947), Bischof von Ermland in Ostpreußen
 Nunu Kaller (* 1981), österreichische Publizistin, Umwelt-Aktivistin und Bloggerin
 Otto Kaller (1907–1985), österreichischer Fußballspieler
 Robert Kaller (* 1958), freischaffender bildender Künstler und Kunstpädagoge
 Stephan Kaller (* 1957), deutscher Pianist und Klavierpädagoge
 Udo Kaller (* 1943), deutscher Künstler